Корейское молодёжное движение за чистую любовь - молодёжная НПО Кореи, основанная Мун Сон Мёном в 1997 году с целью пропагандирования чистоты в браке и целомудрия до брака и предотвращению изнасилований и психических отклонений на сексуальной почве. Лектора Корейского молодёжного движения за чистую любовь приглашаются на уроки по половому воспитанию в рамках школьной учебной программы правительственными учебными заведениями. Руководители Корейского молодёжного движения за чистую любовь баллотируются на парламентских выборах от Семейной партии за объединение и мир во всём мире. Президентом Корейского молодёжного движения за чистую любовь является Заместитель Председателя Национального консультативного совета по объединению при правительстве Республики Корея. Он же является Президентом Федерации молодёжи за мир во всём мире. Правительство Кореи признало заслуги Корейского молодёжного движения за чистую любовь в деле повышения благополучия корейского народа.

Ссылки 
Официальный сайт на корейском языке

Примечания
 

Организации Церкви объединения
Организации Республики Корея